|-
|(103001)||1999 XW95|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,330|| align=right|23,17|| align=right|4,553||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103002)||1999 XH98|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,231|| align=right|10,02|| align=right|5,124||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103003)||1999 XN98|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,199|| align=right|4,57|| align=right|3,539||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103004)||1999 XR98|| align=right|15,4|| align=right|2,726|| align=right|0,123|| align=right|6,56|| align=right|4,501||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103005)||1999 XN99|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,193|| align=right|2,85|| align=right|3,224||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103006)||1999 XW99|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,161|| align=right|10,19|| align=right|4,512||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103007)||1999 XD100|| align=right|15,6|| align=right|2,818|| align=right|0,147|| align=right|10,44|| align=right|4,730||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103008)||1999 XX100|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,208|| align=right|6,06|| align=right|3,340||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103009)||1999 XW101|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,251|| align=right|4,85|| align=right|4,467||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103010)||1999 XQ102|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,115|| align=right|3,33|| align=right|3,413||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103011)||1999 XG103|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|1,51|| align=right|3,356||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103012)||1999 XT103|| align=right|15,1|| align=right|3,086|| align=right|0,173|| align=right|0,96|| align=right|5,420||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103013)||1999 XV103|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,060|| align=right|3,70|| align=right|3,283||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103014)||1999 XD104|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,238|| align=right|12,41|| align=right|4,275||MBA||9. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(103015)||1999 XF104|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,109|| align=right|4,30|| align=right|3,505||MBA||8. prosince 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(103016)||1999 XH105|| align=right|15,3|| align=right|2,711|| align=right|0,155|| align=right|11,74|| align=right|4,463||MBA||8. prosince 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(103017)||1999 XR105|| align=right|14,4|| align=right|2,727|| align=right|0,147|| align=right|12,32|| align=right|4,501||MBA||11. prosince 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(103018)||1999 XW105|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,152|| align=right|3,15|| align=right|3,516||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103019)||1999 XG106|| align=right|15,4|| align=right|3,029|| align=right|0,159|| align=right|1,75|| align=right|5,272||MBA||11. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(103020)||1999 XP106|| align=right|15,4|| align=right|2,519|| align=right|0,199|| align=right|11,80|| align=right|3,998||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103021)||1999 XM109|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|4,03|| align=right|3,820||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103022)||1999 XU109|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,171|| align=right|3,06|| align=right|4,135||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103023)||1999 XD110|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,150|| align=right|1,78|| align=right|3,734||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103024)||1999 XG110|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,143|| align=right|7,38|| align=right|3,609||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103025)||1999 XQ110|| align=right|15,7|| align=right|2,710|| align=right|0,199|| align=right|6,97|| align=right|4,461||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103026)||1999 XN111|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,174|| align=right|13,90|| align=right|4,593||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103027)||1999 XS112|| align=right|13,6|| align=right|3,414|| align=right|0,164|| align=right|19,20|| align=right|6,308||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103028)||1999 XJ114|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,131|| align=right|13,76|| align=right|4,018||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103029)||1999 XL114|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,206|| align=right|11,51|| align=right|3,663||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103030)||1999 XH115|| align=right|15,3|| align=right|2,975|| align=right|0,150|| align=right|3,64|| align=right|5,130||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103031)||1999 XN115|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|3,58|| align=right|4,144||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103032)||1999 XJ116|| align=right|15,1|| align=right|2,623|| align=right|0,070|| align=right|14,17|| align=right|4,246||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103033)||1999 XP116|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,237|| align=right|4,80|| align=right|4,128||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103034)||1999 XD117|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,218|| align=right|7,49|| align=right|3,623||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103035)||1999 XY117|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,119|| align=right|2,42|| align=right|3,345||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103036)||1999 XP118|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,198|| align=right|2,15|| align=right|3,692||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103037)||1999 XK119|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,092|| align=right|5,25|| align=right|4,139||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103038)||1999 XR119|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,039|| align=right|4,63|| align=right|4,240||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103039)||1999 XB121|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,134|| align=right|7,25|| align=right|3,551||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103040)||1999 XH121|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,103|| align=right|8,55|| align=right|4,459||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103041)||1999 XN121|| align=right|15,0|| align=right|2,720|| align=right|0,243|| align=right|9,93|| align=right|4,486||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103042)||1999 XO122|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,116|| align=right|5,92|| align=right|3,772||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103043)||1999 XP122|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|6,75|| align=right|3,730||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103044)||1999 XH123|| align=right|15,1|| align=right|2,452|| align=right|0,134|| align=right|8,59|| align=right|3,840||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103045)||1999 XH128|| align=right|17,0|| align=right|2,459|| align=right|0,190|| align=right|1,76|| align=right|3,856||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103046)||1999 XU128|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,104|| align=right|13,91|| align=right|4,207||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103047)||1999 XV128|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,138|| align=right|12,47|| align=right|4,397||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103048)||1999 XW128|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,161|| align=right|8,71|| align=right|3,271||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103049)||1999 XF129|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,274|| align=right|6,26|| align=right|4,213||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103050)||1999 XV129|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|13,29|| align=right|4,395||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103051)||1999 XD130|| align=right|16,5|| align=right|2,218|| align=right|0,054|| align=right|6,94|| align=right|3,302||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103052)||1999 XT131|| align=right|15,0|| align=right|2,744|| align=right|0,137|| align=right|9,96|| align=right|4,544||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103053)||1999 XH134|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,281|| align=right|9,09|| align=right|3,530||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103054)||1999 XL134|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,132|| align=right|11,36|| align=right|4,320||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103055)||1999 XR134|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,098|| align=right|20,73|| align=right|4,273||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103056)||1999 XX134|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,283|| align=right|30,42|| align=right|4,242||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103057)||1999 XN135|| align=right|16,3|| align=right|2,185|| align=right|0,180|| align=right|3,30|| align=right|3,228||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103058)||1999 XQ135|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,250|| align=right|4,31|| align=right|3,398||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103059)||1999 XV136|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,193|| align=right|10,26|| align=right|3,583||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(103060)||1999 XD137|| align=right|14,5|| align=right|2,301|| align=right|0,196|| align=right|25,07|| align=right|3,489||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103061)||1999 XZ138|| align=right|16,1|| align=right|2,131|| align=right|0,069|| align=right|2,50|| align=right|3,110||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103062)||1999 XU139|| align=right|16,4|| align=right|2,621|| align=right|0,171|| align=right|5,52|| align=right|4,242||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103063)||1999 XL140|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,108|| align=right|3,48|| align=right|4,053||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103064)||1999 XF141|| align=right|16,9|| align=right|2,260|| align=right|0,076|| align=right|3,28|| align=right|3,397||MBA||3. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103065)||1999 XH141|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,079|| align=right|2,38|| align=right|3,310||MBA||4. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103066)||1999 XO141|| align=right|17,7|| align=right|1,671|| align=right|0,175|| align=right|2,94|| align=right|2,160||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103067)||1999 XA143|| align=right|16,6|| align=right|1,844|| align=right|0,582|| align=right|38,53|| align=right|2,504||APL||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103068)||1999 XD145|| align=right|16,6|| align=right|2,488|| align=right|0,099|| align=right|2,80|| align=right|3,925||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103069)||1999 XN145|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|3,762||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103070)||1999 XC148|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,166|| align=right|2,10|| align=right|3,782||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103071)||1999 XU150|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,097|| align=right|6,56|| align=right|3,700||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103072)||1999 XJ151|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,341|| align=right|7,78|| align=right|4,549||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103073)||1999 XO151|| align=right|16,4|| align=right|2,629|| align=right|0,160|| align=right|2,96|| align=right|4,261||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103074)||1999 XZ151|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,168|| align=right|3,52|| align=right|3,389||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103075)||1999 XC152|| align=right|16,0|| align=right|2,782|| align=right|0,160|| align=right|8,58|| align=right|4,638||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103076)||1999 XM152|| align=right|13,3|| align=right|3,142|| align=right|0,281|| align=right|14,77|| align=right|5,570||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103077)||1999 XA153|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,135|| align=right|5,17|| align=right|3,524||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103078)||1999 XX153|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,168|| align=right|7,23|| align=right|4,045||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103079)||1999 XS157|| align=right|15,9|| align=right|2,652|| align=right|0,169|| align=right|4,10|| align=right|4,318||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103080)||1999 XG158|| align=right|16,6|| align=right|2,431|| align=right|0,158|| align=right|2,95|| align=right|3,790||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103081)||1999 XQ158|| align=right|17,3|| align=right|2,230|| align=right|0,148|| align=right|2,80|| align=right|3,328||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103082)||1999 XO159|| align=right|14,4|| align=right|2,576|| align=right|0,112|| align=right|13,96|| align=right|4,135||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103083)||1999 XY159|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,152|| align=right|5,25|| align=right|3,838||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103084)||1999 XO160|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,116|| align=right|2,86|| align=right|3,618||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103085)||1999 XB161|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,237|| align=right|9,58|| align=right|4,617||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103086)||1999 XZ161|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,182|| align=right|12,39|| align=right|4,420||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103087)||1999 XW162|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,157|| align=right|2,97|| align=right|3,564||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103088)||1999 XD163|| align=right|16,0|| align=right|2,868|| align=right|0,061|| align=right|1,32|| align=right|4,855||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103089)||1999 XL163|| align=right|16,1|| align=right|2,675|| align=right|0,084|| align=right|1,04|| align=right|4,373||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103090)||1999 XO163|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,188|| align=right|2,82|| align=right|4,325||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103091)||1999 XJ164|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,255|| align=right|22,17|| align=right|3,570||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103092)||1999 XU164|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,205|| align=right|8,01|| align=right|3,790||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103093)||1999 XD166|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,179|| align=right|12,45|| align=right|4,282||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103094)||1999 XA167|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,199|| align=right|11,78|| align=right|4,269||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103095)||1999 XH167|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,276|| align=right|5,78|| align=right|4,162||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103096)||1999 XM167|| align=right|15,3|| align=right|2,436|| align=right|0,188|| align=right|5,69|| align=right|3,801||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103097)||1999 XJ168|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,225|| align=right|3,40|| align=right|4,154||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103098)||1999 XA173|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,134|| align=right|3,08|| align=right|3,241||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103099)||1999 XL173|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,130|| align=right|4,68|| align=right|3,350||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103100)||1999 XU173|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,205|| align=right|18,45|| align=right|4,524||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103101)||1999 XD174|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,152|| align=right|5,15|| align=right|3,359||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103102)||1999 XF174|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,106|| align=right|7,71|| align=right|3,527||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103103)||1999 XM174|| align=right|14,4|| align=right|2,648|| align=right|0,189|| align=right|13,52|| align=right|4,307||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103104)||1999 XW174|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,157|| align=right|13,73|| align=right|4,211||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103105)||1999 XB175|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,091|| align=right|6,52|| align=right|3,434||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103106)||1999 XT176|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,214|| align=right|10,79|| align=right|4,597||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103107)||1999 XE177|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,168|| align=right|11,25|| align=right|3,850||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103108)||1999 XF177|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,213|| align=right|7,10|| align=right|4,374||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103109)||1999 XN177|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,098|| align=right|4,82|| align=right|3,989||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103110)||1999 XP177|| align=right|15,9|| align=right|2,594|| align=right|0,207|| align=right|4,20|| align=right|4,176||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103111)||1999 XY177|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,096|| align=right|2,88|| align=right|3,388||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103112)||1999 XA178|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,120|| align=right|7,57|| align=right|4,553||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103113)||1999 XD178|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,048|| align=right|21,29|| align=right|4,325||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103114)||1999 XH178|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,087|| align=right|7,54|| align=right|3,479||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103115)||1999 XN180|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,193|| align=right|10,08|| align=right|4,408||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103116)||1999 XD181|| align=right|14,6|| align=right|2,586|| align=right|0,223|| align=right|13,62|| align=right|4,158||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103117)||1999 XY181|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,244|| align=right|16,14|| align=right|4,556||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103118)||1999 XY182|| align=right|14,8|| align=right|2,779|| align=right|0,198|| align=right|10,33|| align=right|4,632||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103119)||1999 XR184|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,174|| align=right|8,95|| align=right|4,504||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103120)||1999 XN185|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|12,94|| align=right|4,220||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103121)||1999 XP188|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,155|| align=right|11,82|| align=right|4,411||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103122)||1999 XA189|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,212|| align=right|11,68|| align=right|4,309||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103123)||1999 XG189|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,221|| align=right|7,14|| align=right|4,669||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103124)||1999 XD190|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,121|| align=right|10,30|| align=right|4,495||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103125)||1999 XQ191|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,102|| align=right|5,89|| align=right|3,455||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103126)||1999 XX191|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,225|| align=right|5,40|| align=right|3,895||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103127)||1999 XR194|| align=right|15,0|| align=right|2,429|| align=right|0,158|| align=right|6,19|| align=right|3,785||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103128)||1999 XZ195|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,035|| align=right|6,58|| align=right|3,346||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103129)||1999 XA196|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,111|| align=right|5,29|| align=right|3,474||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103130)||1999 XR196|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,139|| align=right|28,54|| align=right|4,144||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103131)||1999 XK197|| align=right|15,6|| align=right|2,166|| align=right|0,075|| align=right|8,35|| align=right|3,187||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103132)||1999 XY198|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|5,82|| align=right|3,841||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103133)||1999 XX199|| align=right|15,5|| align=right|2,739|| align=right|0,069|| align=right|5,77|| align=right|4,532||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103134)||1999 XE202|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,044|| align=right|6,95|| align=right|3,551||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103135)||1999 XL202|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,057|| align=right|6,94|| align=right|3,470||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103136)||1999 XF203|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,316|| align=right|9,20|| align=right|4,589||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103137)||1999 XN203|| align=right|15,9|| align=right|2,251|| align=right|0,108|| align=right|6,57|| align=right|3,376||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103138)||1999 XP204|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,143|| align=right|8,23|| align=right|3,536||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103139)||1999 XS205|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,248|| align=right|7,64|| align=right|4,653||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103140)||1999 XB206|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,220|| align=right|8,98|| align=right|4,496||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103141)||1999 XF206|| align=right|15,3|| align=right|2,807|| align=right|0,183|| align=right|8,77|| align=right|4,701||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103142)||1999 XM207|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,202|| align=right|13,15|| align=right|4,283||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103143)||1999 XY208|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,176|| align=right|9,37|| align=right|4,185||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103144)||1999 XY209|| align=right|14,1|| align=right|2,739|| align=right|0,058|| align=right|12,59|| align=right|4,531||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103145)||1999 XQ210|| align=right|14,9|| align=right|2,809|| align=right|0,066|| align=right|10,52|| align=right|4,707||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103146)||1999 XS210|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,147|| align=right|10,08|| align=right|4,562||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103147)||1999 XU212|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,220|| align=right|7,65|| align=right|4,210||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103148)||1999 XQ213|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|4,24|| align=right|3,658||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103149)||1999 XC215|| align=right|15,5|| align=right|2,755|| align=right|0,084|| align=right|6,34|| align=right|4,572||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103150)||1999 XP215|| align=right|15,1|| align=right|2,613|| align=right|0,194|| align=right|12,00|| align=right|4,222||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103151)||1999 XR217|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,161|| align=right|4,79|| align=right|4,297||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103152)||1999 XR220|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,292|| align=right|5,00|| align=right|4,098||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103153)||1999 XT220|| align=right|16,8|| align=right|2,275|| align=right|0,149|| align=right|7,00|| align=right|3,432||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103154)||1999 XZ221|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,149|| align=right|14,31|| align=right|4,288||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103155)||1999 XN222|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,094|| align=right|3,48|| align=right|3,996||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103156)||1999 XT222|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,087|| align=right|5,11|| align=right|4,588||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103157)||1999 XU223|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,140|| align=right|8,51|| align=right|4,293||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103158)||1999 XB224|| align=right|16,5|| align=right|2,532|| align=right|0,080|| align=right|0,62|| align=right|4,029||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103159)||1999 XP224|| align=right|15,4|| align=right|2,869|| align=right|0,080|| align=right|3,06|| align=right|4,859||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103160)||1999 XW224|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,104|| align=right|1,27|| align=right|4,224||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103161)||1999 XF225|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,278|| align=right|7,53|| align=right|3,501||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103162)||1999 XZ225|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,153|| align=right|7,54|| align=right|3,349||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103163)||1999 XR226|| align=right|16,0|| align=right|2,514|| align=right|0,065|| align=right|9,53|| align=right|3,985||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103164)||1999 XX226|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,087|| align=right|5,69|| align=right|3,408||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103165)||1999 XN227|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,257|| align=right|3,72|| align=right|3,625||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103166)||1999 XT227|| align=right|16,7|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|0,83|| align=right|4,132||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103167)||1999 XS228|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,167|| align=right|4,38|| align=right|3,233||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103168)||1999 XW228|| align=right|16,9|| align=right|2,199|| align=right|0,152|| align=right|3,66|| align=right|3,259||MBA||14. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103169)||1999 XR229|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,140|| align=right|13,91|| align=right|4,161||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103170)||1999 XL230|| align=right|17,7|| align=right|2,585|| align=right|0,157|| align=right|14,68|| align=right|4,155||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103171)||1999 XC231|| align=right|14,3|| align=right|2,587|| align=right|0,194|| align=right|15,00|| align=right|4,160||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103172)||1999 XL231|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,231|| align=right|10,51|| align=right|4,589||MBA||8. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103173)||1999 XS233|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,283|| align=right|4,55|| align=right|3,521||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103174)||1999 XK234|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,132|| align=right|13,19|| align=right|4,283||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103175)||1999 XS234|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,109|| align=right|5,00|| align=right|4,188||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103176)||1999 XT234|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,229|| align=right|5,38|| align=right|3,656||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103177)||1999 XU234|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,147|| align=right|6,78|| align=right|4,159||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103178)||1999 XL235|| align=right|17,4|| align=right|2,166|| align=right|0,208|| align=right|6,12|| align=right|3,186||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103179)||1999 XO236|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,091|| align=right|8,76|| align=right|5,104||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103180)||1999 XF237|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,146|| align=right|5,05|| align=right|3,301||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103181)||1999 XR237|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,168|| align=right|7,29|| align=right|3,695||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103182)||1999 XJ238|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,148|| align=right|13,18|| align=right|4,125||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103183)||1999 XA239|| align=right|16,1|| align=right|2,556|| align=right|0,090|| align=right|1,49|| align=right|4,085||MBA||6. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103184)||1999 XG239|| align=right|14,6|| align=right|2,530|| align=right|0,131|| align=right|14,94|| align=right|4,024||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103185)||1999 XD242|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,187|| align=right|4,56|| align=right|3,583||MBA||13. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103186)||1999 XH242|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,081|| align=right|9,87|| align=right|4,585||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103187)||1999 XS242|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,097|| align=right|15,17|| align=right|4,064||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103188)||1999 XT242|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,168|| align=right|13,96|| align=right|4,583||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103189)||1999 XV242|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,139|| align=right|13,61|| align=right|4,158||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103190)||1999 XD243|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,179|| align=right|13,18|| align=right|4,372||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103191)||1999 XE243|| align=right|14,9|| align=right|2,812|| align=right|0,176|| align=right|12,63|| align=right|4,715||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103192)||1999 XF243|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,136|| align=right|8,04|| align=right|3,757||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103193)||1999 XG243|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,169|| align=right|13,20|| align=right|4,247||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103194)||1999 XX243|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,238|| align=right|23,41|| align=right|3,587||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103195)||1999 XZ243|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,173|| align=right|15,09|| align=right|4,181||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103196)||1999 XA244|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,046|| align=right|22,79|| align=right|4,334||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103197)||1999 XZ247|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,261|| align=right|5,82|| align=right|4,645||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103198)||1999 XT248|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,150|| align=right|6,27|| align=right|3,560||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103199)||1999 XE249|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,207|| align=right|6,84|| align=right|4,360||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103200)||1999 XL249|| align=right|16,1|| align=right|2,530|| align=right|0,130|| align=right|6,45|| align=right|4,023||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103201)||1999 XB250|| align=right|14,8|| align=right|2,811|| align=right|0,179|| align=right|6,81|| align=right|4,713||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103202)||1999 XW250|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,143|| align=right|2,31|| align=right|4,528||MBA||5. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103203)||1999 XM251|| align=right|17,3|| align=right|2,266|| align=right|0,226|| align=right|2,98|| align=right|3,410||MBA||9. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103204)||1999 XN251|| align=right|17,1|| align=right|2,277|| align=right|0,046|| align=right|5,46|| align=right|3,434||MBA||9. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103205)||1999 XJ252|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,157|| align=right|2,31|| align=right|5,372||MBA||9. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103206)||1999 XN252|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,154|| align=right|3,13|| align=right|3,787||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103207)||1999 XA253|| align=right|16,0|| align=right|2,458|| align=right|0,067|| align=right|5,99|| align=right|3,853||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103208)||1999 XN254|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,649||MBA||12. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103209)||1999 XX256|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,119|| align=right|12,29|| align=right|4,221||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(103210)||1999 XK257|| align=right|15,1|| align=right|2,620|| align=right|0,064|| align=right|4,09|| align=right|4,241||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103211)||1999 XA258|| align=right|15,4|| align=right|2,636|| align=right|0,066|| align=right|6,50|| align=right|4,279||MBA||8. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103212)||1999 XV258|| align=right|15,8|| align=right|2,715|| align=right|0,101|| align=right|5,98|| align=right|4,473||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103213)||1999 XL259|| align=right|14,3|| align=right|2,268|| align=right|0,137|| align=right|23,99|| align=right|3,416||MBA||5. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103214)||1999 XG260|| align=right|16,1|| align=right|2,718|| align=right|0,056|| align=right|1,42|| align=right|4,479||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103215)||1999 XZ260|| align=right|17,0|| align=right|2,233|| align=right|0,138|| align=right|3,18|| align=right|3,337||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103216)||1999 XT261|| align=right|13,8|| align=right|2,569|| align=right|0,203|| align=right|17,06|| align=right|4,118||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(103217)||1999 YK1|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,233|| align=right|27,19|| align=right|3,546||MBA||17. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103218)||1999 YV2|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,093|| align=right|2,32|| align=right|3,456||MBA||16. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103219)||1999 YX3|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,143|| align=right|21,53|| align=right|4,296||MBA||19. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103220)||1999 YQ4|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,189|| align=right|9,86|| align=right|4,378||MBA||28. prosince 1999||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(103221)||1999 YC5|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,029|| align=right|15,61|| align=right|4,498||MBA||29. prosince 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(103222)||1999 YD5|| align=right|16,3|| align=right|2,203|| align=right|0,132|| align=right|3,41|| align=right|3,269||MBA||29. prosince 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(103223)||1999 YT6|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,098|| align=right|10,98|| align=right|4,117||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103224)||1999 YP8|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,068|| align=right|3,12|| align=right|5,134||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103225)||1999 YQ8|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,187|| align=right|1,52|| align=right|3,673||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103226)||1999 YH9|| align=right|15,9|| align=right|1,906|| align=right|0,054|| align=right|22,53|| align=right|2,631||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103227)||1999 YR10|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,164|| align=right|2,73|| align=right|4,203||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103228)||1999 YT13|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,043|| align=right|3,41|| align=right|3,340||MBA||31. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103229)||1999 YA14|| align=right|16,8|| align=right|2,367|| align=right|0,110|| align=right|0,19|| align=right|3,642||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103230)||1999 YE15|| align=right|16,1|| align=right|2,429|| align=right|0,195|| align=right|3,10|| align=right|3,785||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103231)||1999 YM15|| align=right|17,2|| align=right|2,170|| align=right|0,065|| align=right|4,39|| align=right|3,197||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103232)||1999 YU16|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,216|| align=right|10,86|| align=right|4,350||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103233)||1999 YM17|| align=right|16,9|| align=right|2,319|| align=right|0,158|| align=right|2,44|| align=right|3,530||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103234)||1999 YY19|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,168|| align=right|6,28|| align=right|3,621||MBA||30. prosince 1999||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(103235)||1999 YM22|| align=right|15,4|| align=right|2,707|| align=right|0,159|| align=right|11,12|| align=right|4,453||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103236)||1999 YV24|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,173|| align=right|7,61|| align=right|3,504||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103237)||1999 YO26|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,115|| align=right|15,15|| align=right|4,089||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103238)||1999 YA28|| align=right|15,2|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|14,84|| align=right|4,144||MBA||17. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(103239)||2000 AS|| align=right|16,0|| align=right|2,653|| align=right|0,040|| align=right|1,04|| align=right|4,321||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103240)||2000 AC1|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,252|| align=right|1,44|| align=right|5,518||MBA||2. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103241)||2000 AK2|| align=right|14,4|| align=right|2,731|| align=right|0,323|| align=right|9,27|| align=right|4,513||MBA||3. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103242)||2000 AL3|| align=right|15,1|| align=right|2,244|| align=right|0,042|| align=right|7,55|| align=right|3,360||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103243)||2000 AV3|| align=right|14,4|| align=right|2,576|| align=right|0,340|| align=right|22,04|| align=right|4,134||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103244)||2000 AK4|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,079|| align=right|7,11|| align=right|3,590||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103245)||2000 AN4|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,216|| align=right|15,25|| align=right|4,566||MBA||3. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103246)||2000 AQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,127|| align=right|3,79|| align=right|4,402||MBA||3. ledna 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(103247)||2000 AS4|| align=right|15,5|| align=right|2,200|| align=right|0,156|| align=right|4,01|| align=right|3,263||MBA||3. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103248)||2000 AZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,077|| align=right|6,99|| align=right|3,510||MBA||2. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(103249)||2000 AA5|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,178|| align=right|5,25|| align=right|4,366||MBA||3. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(103250)||2000 AY6|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,231|| align=right|12,31|| align=right|4,226||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek